Termin Hondroitinaza ima više značenja.

 N-acetilgalaktozamin-4-sulfataza, enzim
 N-acetilgalaktozamin-6-sulfataza, enzim
 Hijaluronoglukozaminidaza, enzim